Chute d'os est le  de la série de bande dessinée Pierre Tombal de Raoul Cauvin et Marc Hardy. L'ouvrage est publié en 1997.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Pierre Tombal
Album de bande dessinée sorti en 1997
Album Dupuis